Rå kan syfta på:

 Rå (folktro) – mytologiskt väsen
 Rå (musikgrupp) – musikgrupp
 Rå (rigg) – del av riggen på ett fartyg
 Rå (teater) – stång att hänga teaterkuliss på

Se även 
 rågång – gräns mellan markområden
 Råå
 RÅ
 Rho